

Sigle 
 Multifactor productivity

Codici 
 MFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manners Creek (Australia)
 mfp – codice ISO 639-3 della lingua makassar malay